

Sciences et techniques 
 En chimie, l'oxygène est un élément chimique, de symbole O ;
 C'est aussi le nom usuel du dioxygène  (oxygène pour  gazeux et oxygène liquide pour  liquéfié).

Culture et société

Cinéma et télévision 

 Oxygène, un film de Ivan Vyrypaïev sorti en 2009 ;
 Oxygène ou Adem, un film de Hans Van Nuffel sorti en 2010 ;
 Oxygène, un film franco-américain d'Alexandre Aja sorti en 2021 ;
 Oxygène, un épisode de la série télévisée Doctor Who.

Littérature et bande dessinée 
 Oxygène est une série de bande dessinée.

Musique 
 Plusieurs albums de Jean-Michel Jarre sont titrés Oxygène :
 Oxygène, sorti en 1976 ;
 Oxygène 7-13, sorti en 1997, suite du précédent ;
 Oxygène 3, sorti en 2016 pour les 40 ans d'Oxygène ;
 Oxygène: New Master Recording, sorti en 2007.
 Oxygene est un groupe de rock de la Vienne (région Nouvelle-Aquitaine, France).

Presse 
 Oxygène est une revue bretonne d'écologie des années 1970-80.

Produits 
 Oxygène est un parfum de la marque Lanvin.
 Oxygène est une future rame automotrice exploitée par la SNCF.